Галегуш (, «галісійці») — португальська власна назва.

Топоніми

Віларіню-душ-Галегуш — парафія.
 Галегуш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Сан-Бартоломеу-душ-Галегуш — парафія.
 Санта-Марія-де-Галегуш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Галегуш — парафія.